Peter eller Peder Bang er navnet på flere personer:

 Peder Bang (biskop) (død 1277) – biskop i Roskilde
 Peder Hansen Bang (død 1566) – præst på Fyn
 P.G. Bang (1797-1861) –  dansk embedsmand og politiker (Peter Georg Bang)
 Peter Bang (ingeniør) (1900-1957) – dansk ingeniør og medstifter af Bang & Olufsen (Peter Boas Bang)
 Peter Bang (forfatter) (født 1957) – dansk forfatter